Sainte-Anastasie est un nom propre qui peut désigner les toponymes, édifice ou titre suivant :

Toponyme
 Sainte-Anastasie (Cantal), commune française du Cantal.
 Sainte-Anastasie (Gard), commune française du Gard.
 Sainte-Anastasie-sur-Issole, commune française du Var.

Édifice
 Basilique Sainte-Anastasie, une église de Rome.

Titre 
 Sainte-Anastasie (titre cardinalice), titre cardinalice institué par le pape Évariste autour de 105.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France